Janakpur (zone), zone van Nepal.
 Janakpur (stad), hoofdstad van deze zone.